Сезон 2001–02 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 26 серпня 2001 та 5 травня 2002 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Перемогу в сезоні святкував «Ювентус», для якого цей «скудетто» став 26-м в історії. Протягом усього другого кола чемпіонату боротьба за перший рядок турнірної таблиці точилася між «Ювентусом», «Ромою» та «Інтернаціонале». Перед останнім туром одноосібним лідером турніру був «Інтер», однак його поразка у матчі цього вирішального туру від «Лаціо» з рахунком 2:4 дозволила саме «Ювентусу» завоювати черговий титул чемпіона Італії.

Справжнім відкриттям сезону стала команда «К'єво» з Верони, яка цього року дебютувала в Серії A. Новачок вдало розпочав чемпіонат і між 8 та 12 турами одноосібно очолював турнірну таблицю. Згодом результати команди дещо погіршилися, однак вона завершила сезон на почесному 5-му місці, яке забезпечило їй право участі у розіграші Кубка УЄФА.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Рекорди сезону 
 Найбільше перемог — «Ювентус» та «Інтер» (20)
 Найменше перемог — «Венеція» (3)
 Найбільше нічиїх — «Рома», «Мілан», «Торіно» та «Брешія» (13)
 Найменше нічиїх — «Верона» (6)
 Найбільше поразок — «Фіорентина» та «Венеція» (22)
 Найменше поразок — «Рома» (2)
 Найбільше голів забито — «Ювентус» (64)
 Найменше голів забито — «Фіорентина» (29)
 Найбільше голів пропущено — «Фіорентина» (63)
 Найменше голів пропущено — «Ювентус» (23)

Найкращі бомбардири 
Найкращими бомбардирами сезону 2001-02 в Серії A стали французький форвард «Ювентуса» Давід Трезеге та італієць Даріо Хюбнер з «П'яченци», які забили по 24 голи.

Ернан Креспо і Енріко К'єза забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Роберто Баджо (181), Джамп'єро Боніперті (178), Габрієль Батістута (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Сіньйорі (170).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 2001-02 склала 25 992 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 2001-02 на RSSSF  

2001-02
2001 у футболі
2002 у футболі
2001 в італійському спорті
2002 в італійському спорті